Mochuelo es el nombre común de varias aves rapaces nocturnas (orden Strigiformes) de la familia Strigidae. También es el nombre de algunos pájaros (aves del orden Passeriformes).

Aves

Strigiformes 
Las siguientes especies se denominan habitualmente mochuelos:
 Género Athene:
 Todas, en particular el mochuelo común Athene noctua.
 Género Glaucidium
 Todas las especies; las endémicas de América del Sur también son conocidas como caburés.
 Género Micrathene:
 Todas las especies.
 Género Xenoglaux:
 Todas las especies.
 Género Aegolius:
 Aegolius funereus, mochuelo boreal o lechuza de Tengmalm.

Passeriformes 

Se denominan mochuelos los siguientes pájaros de la familia Emberizidae:
 Volatinia jacarina.
 Sporophila intermedia

Pez 
 Genidens barbus, también conocido como bagre blanco, bagre negro, mimoso o bagre de mar (Genidens barbus), una especie de peces de la familia Ariidae en el orden de los siluriformes.

Otros usos 
 El Mochuelo es el apodo del cantaor español de flamenco Antonio Pozo Millán
 La palabra mochuelo se usa en España para hablar de algo duro de llevar a cabo. Asunto o trabajo difícil o enojoso, de que nadie quiere encargarse.

Véase también 
 Glaucidium
 Caburé

Referencias

Enlaces externos 

Strigidae